Lundstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Vilhelm Lundstedt (1882–1955), schwedischer Rechtsphilosoph
 Andreas Lundstedt (* 1972; eigentl.: Björn Helge Andreas), schwedischer Pop-Sänger und Musical-Darsteller
 Martin Lundstedt (* 1967), CEO (Vorstandsvorsitzender) der Scania AB